Узунян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Узунян, Владимир Аветикович (род. 1998) — российский боксёр, мастер спорта России международного класса, двукратный призёр чемпионата России (2020, 2021).
 Узунян, Роман Васильевич (род. 1983) — российский спортсмен, мастер спорта России международного класса по кёкусинкай.
 Узунян, Самвел Азатович (род. 1954) — армянский судья, вынесший приговор виновным в террористическом акте в парламенте Армении.